The Chicago Herald est un quotidien américain publié à Chicago sous divers noms de 1878 à 1939. À la suite de diverses fusions, il a régulièrement changé de nom. Sa dernière incarnation, Chicago Today, a cessé de paraître le .

Liste chronologique des noms 
 Chicago Daily Telegraph : -
 Chicago Morning Herald : -
 The Chicago Herald : - (fusion avec le )
 The Chicago Times-Herald : - (fusion avec le Chicago Record)
 Le , le quotidien organise le concours du Chicago Times-Herald, l'une des premières courses automobiles des États-Unis, de Chicago à Evanston.
 The Chicago Record-Herald : - (fusion avec le Chicago Inter Ocean)
 The Chicago Record-Herald and the Inter Ocean : - (vote des lecteurs pour choisir le nouveau nom)
 Chicago Herald : - (rachat par le groupe Hearst ; fusion avec le Chicago Examiner)
 Chicago Herald and Examiner : - (fusion avec le Chicago American)
 Chicago Herald American : - (devient The Chicago American).

Annexes

Article connexe 
 Histoire de la presse écrite aux États-Unis

Lien externe 
  About The Chicago herald. (Chicago, Ill.) 1881-1895 - Bibliothèque du Congrès

Titre de presse créé en 1878
Presse quotidienne aux États-Unis
Titre de presse disparu en 1939
Herald